Lívia Drusil·la, esposa d'August i mare de Tiberi
 Drusil·la, germana de Gai (Calígula) 
 Júlia Drusil·la, filla de l'emperador Calígula 
 Drusil·la fou filla d'Herodes Agripa I